een plaats in Texas, zie Laguna Seca (Texas)
 een racecircuit nabij Monterey (Californië), zie Laguna Seca (circuit)